Пионерский пруд — название водоёмов, данное в честь пионерского движения.

 Пионерский пруд в Башмакове — водоём севернее посёлка;
 Пионерский пруд в Домодедове — водоём на улице Кирова, западнее Бунякова;
 Пионерский пруд в Калаче — водоём западнее города;
 Пионерский пруд (быв. Хаммертайх) в Калининграде — водоём на улице Лейтенанта Катина;
 Пионерский пруд в Касимове — водоём на улице Ленина;
 Пионерский пруд в Лукояновском районе Нижегородской области — водоём севернее села Чуфарово;
 Пионерский пруд в Москве — водоём на территории Парка Горького;
 Пионерский пруд — название Патриаршего пруда в Москве в период с 1924 г. по 1992 г.;
 Пионерский пруд в Селятине — водоём на реке Лоша;
 Пионерский пруд в Труфановке — водоём на реке Польга;
 Пионерский пруд в Челябинске — водоём на улице Калинина;